Bateria – zespół składający się z jednakowych elementów, na przykład ogniw, dział, oddziałów, zaworów, komór czy klatek.

Hasła związane z elektrycznością 
 bateria alkaliczna – ogniwo galwaniczne, którego po rozładowaniu nie można naładować.
 bateria ogniw – dwa lub więcej ogniw galwanicznych połączone razem przeznaczone do zasilania różnych urządzeń przenośnych, np. żarówki w latarce elektrycznej. Potocznie również w odniesieniu do pojedynczego ogniwa galwanicznego. 
 bateria akumulatorów  potocznie nazywana akumulatorem – zestaw ogniw akumulatorowych połączonych ze sobą elektrycznie i przeznaczonych do stosowania jako źródło prądu stałego.
 baterie do zasilania obwodów  lamp elektronowych: 
 bateria żarzenia,
 bateria anodowa,
 bateria siatkowa.
 bateria jądrowa – przyrząd półprzewodnikowy zamieniający energię ciał promieniotwórczych na energię elektryczną.
 bateria buforowa – bateria akumulatorowa połączona równolegle z prądnicami prądu stałego w celu zmniejszenia zmian ich napięcia i wytwarzanego przez nie prądu elektrycznego.
 bateria słoneczna (fotoelektryczna) – zespół fotoelementów półprzewodnikowych do bezpośredniej przemiany energii promieniowania słonecznego w energię elektryczną.
 bateria termoelektryczna – zespół ogniw termoelektrycznych.

Geografia 
 Bateria – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie bereskim, w sielsowiecie Międzylesie

Inne hasła 
 bateria wodociągowa – zawór lub system zaworów stanowiących całość funkcjonalną, służących do zasilania w wodę bieżącą urządzeń sanitarnych będących wyposażeniem łazienki, kuchni, pralni itp. oraz służących również do regulacji strumienia wypływu i temperatury wody.
 bateria umywalkowa
 bateria wannowa
 bateria wannowo-prysznicowa 
 bateria bidetowa
 bateria kuchenna 
 bateria (wojsko) – pododdział artylerii składający się z kilku plutonów
 bateria burtowa – artyleria na historycznych okrętach
 bateria do drobiu – zespół klatek dla drobiu grzebiącego ustawionych piętrowo. Służą one do chowu piskląt, tuczu młodych lub dorosłych ptaków oraz do utrzymywania kur niosek
 bateria dyfuzyjna – zespół dyfuzorów i kaloryzatorów wraz z armaturą
 bateria koksownicza – zespół komór koksowniczych pieca koksowniczego wraz z przyległymi komorami grzewczymi i regeneratorami